Юрій Васильович Тузов (; 26 травня 1953 — 15 грудня 2020) — радянський і російський актор.

Біографія 
Юрій Васильович Тузов народився 26 травня 1953 в селі Новоолександрівськ Новоолександрівського району Ставропольського краю, в даний час місто Новоолександрівськ.
У 1957 сім'я переїхала до міста Дзержинського, району Горького, де його батько працював директором школи № 7. Потім він прожив деякий час в селі Kruchnoye Майдан в районі Горького, де його батько був головою колгоспу «пам'ять Леніна», після чого повернувся до Дцержйськ зі своєю матір'ю.
У 1977 році закінчив Горький театральну школу за спеціальністю «актор драматичного театру» (майстер-Кріпець в. м.), вивчаючи був перерваний сервісом у лавах Радянської армії.
На професійному етапі з 1977.
З 12 січня 1977 по серпень 1987 працював актором в Дзержинському драматичному театрі імені 30-річчя Ленінського Комсомолу, керував відділом глядачів театру, проводив гуртки в школі, а в ДК. Він був президентом міського клубу авторської пісні, режисера, режисера, сценариста агітаційних бригад «час, вперед!» на дх. КПРС не складалися.
З октановим числом

Посилання 
 Kino-teatr.ru 
 Ruskino.ru 

Радянські актори
Російські актори